Anthony Price peut désigner :
 Anthony Price (1928-2019), un écrivain britannique ;
  (né en 1945), un styliste anglais.